Пшеничных — русская фамилия. Известные носители:

 Пшеничных, Андрей Петрович (1914—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пшеничных, Антон Сергеевич (род. 1992) — российский регбист.
 Пшеничных, Сергей Николаевич (род. 1981) — украинский футболист.